Список действующих и закрытых конечных станций и разворотных колец Московской трамвайной сети по состоянию на 1 октября 2022 года.

Действующие

Закрытые

Планируемые 
 У метро «Измайловская» — конечная трамвайной линии от Метрогородка до станции метро «Измайловская».
 У МЦД «Покровское» — конечная трамвайной линии от Чертановской улицы до МЦД «Покровское» с перспективным продлением в Бирюлёво.

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Московский Трамвай»
 «Путеводитель по трамвайной Москве»

Московский трамвай